Né un  :
 , mémoires de Ron Kovic sur la guerre du Viêt Nam, publié en 1976 ;
 Né un 4 juillet, film d'Oliver Stone d'après l'ouvrage du précédent, sorti en 1989.